«О. Джей: Сделано в Америке» () — американский документальный фильм, снятый Эзрой Эдельманом. Мировая премьера ленты состоялась 22 января 2016 года на Санденском кинофестивале. Почти восьмичасовая картина является самой долгой по продолжительности в истории, получавшей награду Американской академии "Оскар".  На 89-ой церемонии вручения премии фильм одержал победу в категории "Лучший Документальный Полнометражный Фильм".

Фильм рассказывает о спортсмене и актёре О. Джей Симпсоне, начиная с его прихода в университетский футбольный клуб и заканчивая 2007 годом — временем судебного процесса над ним. История Симпсона развивается на фоне межрасовой напряженности и столкновений афроамериканской общины Лос-Анджелеса с полицией.

Производство 
Производство фильма началось в феврале 2014 года. Режиссёр Эзра Эдельман сначала отказался от съемок, заявив, что про О. Джей Симпсона уже всё рассказано, но в конце концов изменил своё мнение. Для фильма было записано 72 интервью с людьми, связанными с О. Джей Симпсоном, включая его коллег, друзей, знакомых и участников судебного процесса.

Восприятие

Критика 
Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков. На веб-сайте Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 100 % по итогу 38 рецензий, а её средний балл составляет 9,7/10.

На Metacritic фильм получил 96 баллов из 100 на основании 21 рецензии, что считается «всеобщим одобрением».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Документальные фильмы США
Фильмы 2016 года
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Фильмы США 2016 года